«В бедности» () — американский ситком премьера которого состоялась 2 апреля 2020 года на американском телеканале CBS.

6 мая 2020 года канал CBS закрыл телесериал после одного сезона.

Сюжет 
Муж и жена лишились поддержки богатого отца и вынуждены переехать к сестре жены Джеки - эксцентричной матери-одиночке.

В ролях

Основной состав 
 Хайме Камил - Хавьер
 Поли Перретт - Джеки
 Наташа Леджеро - Элизабет
 Иззи Диаз - Луиз
 Антонио Рауль Корбо - Сэмми

Обзор сезонов

Список эпизодов

Сезон 1 (2020)

Производство

Разработка

Кастинг

Съемки

Примечания 

Телесериалы США 2020-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2020 году
Телесериалы США, завершённые в 2020 году